George Clinton — músico norte-americano de funk
George Clinton (político) — governador de Nova Iorque e vice-presidente dos EUA
George S. Clinton — músico norte-americano autor de trilhas sonoras

Desambiguações de antropônimos